Пра́пор Ірміного — прапор міста Ірміно Луганської області.

Опис 
З авторського опису прапора:

Див. також 
 Герб Ірміного
 Ірміно

Джерела 
  

Ірміно